Новорі́чна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Новорічна вулиця — вулиця у Дніпрі.
 Новорічна вулиця — вулиця у Донецьку.
 Новорічна вулиця — вулиця у Запоріжжі.
 Новорічна вулиця — вулиця у Кривому Розі.
 Новорічна вулиця — вулиця у Керчі.
 Новорічна вулиця — вулиця у Києві.
 Новорічна вулиця — вулиця у Миколаєві.
 Новорічна вулиця — вулиця у Сумах.
 Новорічна вулиця — вулиця у Переяславі.

Вулиці